Jari (Rio Grande do Sul), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Jari, of Yari (rivier in Brazilië), rivier in de Braziliaanse deelstaten Pará en Amapá
Jari (voornaam), een jongensnaam

Zie ook 
 Yari (doorverwijspagina)